Undersökning kan avse

 Förundersökning – den undersökning som initieras när ett brott misstänks
 Medicinsk undersökning – en processer i sjukvård som ingår i medicinsk diagnostik
 Observation – synonymt med uppsikt och tillsyn
 Utgrävning – en teknik inom arkeologi, paleontologi, rättsantropologi och geologi

Typer av undersökningar
Arbetskraftsundersökning
Blodundersökning
Faderskapsundersökning
Fallundersökning
Förundersökning
Gallupundersökning
Intervjuundersökning
Intrångsundersökning
Lungfunktionsundersökning
Marknadsundersökning
Medicinsk undersökning
Omnibusundersökning
Opinionsundersökning
Rättspsykiatrisk undersökning 
Röntgenundersökning
Surveyundersökning
Utgrävningsundersökning
Vallokalsundersökning

Se även
Enkät
Experiment
Filosofiska undersökningar
Forskning
Fråga
Förhör
Intervju
Rekognosering
Sveriges geologiska undersökning
Test
Undersökande journalistik